

Любеня — село в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Любеня — село в гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства
 Любеня — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства